Sinonimia, en lingüística, puede referirse a:
 Sinonimia (semántica), relación de identidad o semejanza de significados entre determinadas palabras u oraciones.
 Homonimia estructural o sinonimia estructural; en el estructuralismo lingüístico, fenómeno sintáctico en el cual existe ambigüedad en la interpretación de una determinada frase.

Además, en biología, puede hacer referencia a:
 Sinonimia (biología), existencia de más de un nombre científico para un mismo taxón.

Enlaces externos